Цзиньчжоу может означать одно из нескольких административных единиц в КНР:
 Цзиньчжоу (锦州) — городской округ в провинции Ляонин
 Цзиньчжоу (район) (金州) — район в городском округе Далянь провинции Ляонин; в прошлом — город Цзиньчжоу в Квантунской области
 Цзиньчжоу (Хэбэй) (晋州) — городской уезд в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй